CIMT, peut faire référence à :
 Compagnie industrielle de matériel de transport, fabricant de trains au XX, cédé en 1983 à Alstom ;
 CIMT-DT, une chaîne de télévision québécoise du réseau TVA, faisant partie du groupe Télé Inter-Rives, située dans la ville de Rivière-du-Loup.